Фраво́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Вандёвр-сюр-Барс. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10160.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к востоку от Парижа, в 85 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 50 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 31 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 24 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 59,5 %). Из 24 активных работали 24 человека (14 мужчин и 10 женщин), безработных не было. Среди 7 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 0 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об